Pérignac (Charente)
 Pérignac (Charente-Maritime)